Love In The Air (en Tailandés, บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์; RR: Banyakat Rak The Series; título en español: Amor en el Aire) es una serie de televisión Tailadesa, Adaptado de las novelas “Love Storm” (พายุรักโถมใจ) y “Love Sky” (พระพายหมายฟ้า) de MAME., protagonizada por Boss Chaikamon Sermsongwittaya, Noeul Nuttarat Tangwai, Fort Thitipong Sangngey y Peat Wasuthorn Chaijinda. Se emitió en el canal G-MM25 desde el 28 de Agosto hasta el 26 de septiembre de 2022, los jueves a las 23:00 horas (Thi). También está disponible en la plataforma iQiyi y en MeMindY Official YouTube

Sinopsis 
Como lluvia llega con la tormenta, el viento siempre abrazara al cielo.

Considerado por muchos como un chico guapo, Rain (Noeul Nuttarat Tangwai) no debería tener problemas para conseguir novia. Desgraciadamente, la única chica que le ha cautivado de verdad tiene el corazón puesto en Phayu (Boss Chaikamon Sermsongwittaya). Con su atractivo espectacular y su imagen de chico malo, no es de extrañar que Phayu sea el estudiante de último curso con el que todas las chicas sueñan salir, lo que significa que Rain no tiene ninguna oportunidad con la chica de sus sueños.

Cuando el destino trae a Phayu a la vida de Rain de una manera casi cruel e inesperada, Rain decide que es hora de poner a Phayu en su lugar. Con la esperanza de arruinar la reputación de Phayu entre las chicas de la escuela, Rain decide hacer que Phayu se enamore perdidamente de él. Mientras apoya a Rain en su intento de venganza, su mejor amigo Sky (Peat Wasuthorn Chaijinda), lucha con sus propios problemas. Tras haber estado en una relación tóxica, Sky no desea volver a encontrar el amor. Pero cuando se cruza con Prapai (Fort Thitipong Sengngai), parece incapaz de escapar del destino que parece unirlos inexplicablemente.

Abrumados por la avalancha de sentimientos que les invade cada vez que Phayu y Prapai están cerca, Rain y Sky hacen todo lo posible por darle sentido a todo ello. Pero, ¿está alguno de ellos dispuesto a aceptar lo que esos sentimientos pueden significar?

Reparto 
 Principal 

 Boss Chaikamon Sermsongwittaya como Payu, arquitecto, ex-estudiante de la Facultad de Arquitectura, mecánico número uno de P'Pakin.
 Noeul Nuttarat Tangwai como Rain, estudiante de primer año en la ex-facultad de P'Payu, mejor amigo de Sky y novio de Payu.
 Peat Wasuthorn Chaijinda como Sky, mejor amigo de Rain, estudiante de primer año en la facultad de Arquitectura, novio de P'Prapai
 Fort Thitipong Sengngai como Prapai, empresario, presidente de una empresa, número uno en carreras de motocicletas, mejor amigo de P'Payu, novio de Sky.

 Secundario 

 Nattapong Prompinit como Sig
 Piamchon Damrongsunthornchai

Banda sonora original

Recepción 
Love In The Air es una serie de televisión grabada en Tailandia, Bangkok.